San Maurizio ima više značenja:
 San Maurizio, Alessandria
 San Maurizio, Bolzano
 San Maurizio, Cuneo
 San Maurizio, Lodi
 San Maurizio, Torino
 San Maurizio, Treviso
 San Maurizio, Vercelli